Localidades
Pula (Itália)
Pula (Croácia)

Outros usos
Pula (moeda) — do Botsuana
Vágner Kaetano Pereira — futebolista de salão russo conhecido por Pula

Desambiguações de topônimos